Gould Island steht für:

* Gould Island (Antarktika), Insel des Marshall-Archipels vor der Küste des Marie-Byrds-Lands, Antarktika
 Gould Island (Australien), Insel im Bundesstaat Western Australia